Division 1 i fotboll för damer 2008 bestod av två serier med vardera 12 lag i varje som spelades mellan den 19 april och 18 oktober 2008. Lagen från samma serie möttes två gånger, en hemma och en borta, vilket gav totalt 22 matcher där en seger gav tre poäng, oavgjort en poäng och förlust noll poäng. De två seriesegrarna, Piteå IF i Div 1 Norra och Stattena IF i Div 1 Södra, kvalificerade sig för Damallsvenskan 2009, medan de tre sista i varje serie flyttades ner till division 2.

Serier

Norra

Södra

Se även
 Damallsvenskan 2008

Externa länkar 
 Spelprogram 2008 för Div 1 Norra på fotbollförbundets hemsida
 Spelprogram 2008 för Div 1 Södra på fotbollförbundets hemsida

Fotboll i Sverige 2008
2008
Fotbollssäsongen 2008